het Samen op Weg-proces, dat leidde tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland
 Samenwerkingsorgaan Westfriesland, een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in West-Friesland-Oost, voorloper van de samenwerkingsregio West-Friesland.